

Codici 
 reb – codice ISO 639-3 della lingua rembog

Altro 
 Reb – appellativo onorifico della lingua yiddish